Het 12de wereldkampioenschap handbal voor vrouwen vond plaats van 5 tot 17 december 1995 in Oostenrijk en Hongarije. Twintig landenteams namen deel aan de strijd om de wereldtitel. De nummers één tot en met vier plaatsten zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen 1996 in Atlanta, Verenigde Staten. Voor het eerst in de geschiedenis werd het toernooi gewonnen door een niet-Europees land. Die eer viel Zuid-Korea te beurt.

Gekwalificeerde landen

Voorronde

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Plaatsingswedstrijden

Achtste finales

9de/16de plaats

Kwartfinales

9de/12de plaats

5de/8ste plaats

Halve finales

11de/12de plaats

9de/10e plaats

7de/8ste plaats

5de/6de plaats

Troostfinale

Finale

Eindrangschikking

Zie ook 
 Wereldkampioenschap handbal mannen 1995

Handbal in Hongarije
Handbal in Oostenrijk
1995
Handbal in 1995
Handbal
Handbal